Il supergruppo della saffirina è un supergruppo di minerali comprendente i seguenti gruppi:
 gruppo dell'enigmatite
 gruppo della rhönite
 gruppo della saffirina

Oltre ai precedenti gruppi, il supergruppo della saffirina comprende la surinamite e la addibischoffite che non sono state ancora assegnate a nessun gruppo.

Saffirina